

Uralkodók, uralkodó fejedelmek időrendben
IV. Henrik német-római császár (1050 – 1106)
IV. Henrik boroszlói herceg (? – 1290)
IV. Henrik lengyel fejedelem (1258 – 1290)
IV. Henrik angol király (1366 – 1413)
IV. Henrik brabanti herceg (1251 – 1272)
IV. Henrik kasztíliai király (1425 – 1474)
IV. Henrik francia király (1553 – 1610)

Drámai művek
 IV. Henrik, 1. rész (William Shakespeare)
 IV. Henrik, 2. rész (William Shakespeare)
 IV. Henrik (Luigi Pirandello)
 IV. Henrik király (Füst Milán)

Filmek 
 IV. Henrik (1943) Giorgio Pastina filmje
 IV. Henrik király (1980) Esztergályos Károly TV-filmje
 IV. Henrik (1984) Marco Bellochio filmje